C13H14N2 – formula molecolare della 4,4'-Metilendianilina
C13H14N2 – formula molecolare della tacrina

Formule molecolari